Васастан или Васастаден (, Город Васы) — название районов в шведских городах.

 Васастан — район Гётеборга.
 Васастан — район Линчёпинга.
 Васастан — район Стокгольма.